La Bamba (duo)
La Bamba (film)
La Bamba (nummer)